Fromont jeune et Risler aîné est un roman d’Alphonse Daudet paru en 1874.
 Fromont jeune et Risler aîné est une adaptation cinématographique du roman par Henry Krauss, sortie en 1921.
 Fromont jeune et Risler aîné est une adaptation cinématographique du roman par Léon Mathot, sortie en 1941.